«Будинок офіцерів» — проєктована станція Харківського метрополітену. Планувалася на Холодногірсько-Заводській лінії метро після станції «Холодна гора», перед розгалуженням Полтавського шляху на Київ та Суми. В «Обласній програмі будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2007–2012 рр.» станція не зазначена.

Посилання 
 Харківський метрополітен. - Київ: Будівельник, 1981. - 168 с.
 Метро. Холодногорско-Заводская линия

Примітки 

Станції Харківського метрополітену, які заплановано або будуються